L'edizione 1957-1958 della Eredivisie si è conclusa con la vittoria finale del , che conquista il suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Leo Canjels (NAC Breda), con 32 reti.

Stagione 
In questa stagione il  riporta in Patria Kees Rijvers, mentre il  acquista il gallese Trevor Ford, tuttavia terminano entrambe il torneo a metà classifica. In cima, invece, il  e l' arrivano a pari punti: si rende quindi necessaria uno spareggio. La partita, disputata allo stadio de Goffert di Nimega, vede la vittoria della squadra di Utrecht per 1-0 dopo i tempi supplementari. Anche in coda si rende necessaria la disputa di un ulteriore incontro per decidere la seconda retrocessa: al termine dello stesso l' condanna il  all'Eerste Divisie.

In campo internazionale invece, i campioni in carica dell' arrivano fino ai quarti nella massima manifestazione continentale: sono qui eliminati dal .

Classifica finale

Verdetti 
   campione dei Paesi Bassi 1957-1958.
  qualificato alla Coppa dei Campioni 1958-1959.
   e  promosse in Eredivisie 1958-1959
   e  retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Statistiche

Record 
 Maggior numero di vittorie: ,  (19)
 Minor numero di sconfitte: ,  (6)
 Miglior attacco:  (84 gol segnati)
 Miglior difesa:  (44 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+32)
 Maggior numero di pareggi: ,  (12)
 Minor numero di pareggi: ,  (5)
 Minor numero di vittorie:  (7)
 Maggior numero di sconfitte:  (21)
 Peggior attacco:  (47 gol segnati)
 Peggior difesa:  (96 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-40)

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1957-1958

Calcio nel 1957
Calcio nel 1958
Campionato olandese di calcio